Cernov este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Nicolae Cernov (n. 1893 – d. sec. al XX-lea), inginer țarist și politician moldovean, membru al Sfatului Țării.
 Alexandrina Cernov (n. 1943), critic, istoric literar și profesor român din Ucraina.

Vezi și
Cernova